Зардахач (, ) — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мардакертском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Кельбаджарском районе Азербайджана. Расположено на высоте 984 м.

Ссылки 
 Zardaxac, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Мартакертского района НКР